Miejscowości w USA:
 Centreville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Bibb
 Centreville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Centreville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Queen Anne’s
 Centreville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Amite
 Centreville – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds
 Centreville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax

Zobacz też:
 Centerville